Georg von Leuchtenberg, född 29 februari 1852  i S:t Petersburg, död 16 maj 1912 i Paris, var hertig von Leuchtenberg, prins Romanovsky och son till hertig Maximilian av Leuchtenberg, prins Romanovsky (1817-1852).

Gift 1:o 1879 i Stuttgart med Therese av Oldenburg (1852-1883); gift 2:o 1889 på Peterhof med Anastasia av Montenegro (1868-1935) (skilda 1906).

Barn
 Alexander von Leuchtenberg, hertig von Leuchtenberg, prins Romanovsky (1881-1942); gift 1917 med Nadeshda Caralli (1883-1964)
 Sergej, hertig von Leuchtenberg, prins Romanovsky (1890-1974)
 Helena Georgiewna, prinsessa Romanovsky (1892-1971); gift 1917 med greve Stefan Tyszkiewicz (1896-1976)

Anfäder

Referenser 

Avlidna 1912
Födda 1852
Män
Hertigar av Leuchtenberg
Ryska furstar
Rysslands kungligheter